Boscaglia ist der Familienname folgender Personen:
 Clara Boscaglia (1930–1990), san-marinesische Politikerin
 Roberto Boscaglia (* 1968), italienischer Fußballtrainer